Atzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Atzinger (* 1944), deutscher Offizier
 Oskar Atzinger (* 1963), deutscher Politiker (AfD)